

Personnalités 

 Bernard Revon (1931-1997), scénariste français ;
 Jacques Revon (né en 1948), photographe français ;
 Jérôme Revon (né en 1962), réalisateur français ;
 Michel Revon (1867-1947), juriste et japonologue français.